

Eventos

Nascimentos

Falecimentos

Anos no teatro